De Roemeense voetbalclub Rapid Boekarest speelt sinds 1938 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Rapid Boekarest

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Roemenië

Rapid Boekarest
Rapid Boekarest